Die Virginia Slims of Indianapolis 1988 waren ein Tennisturnier der Damen in Indianapolis. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1988 und fand vom 24. bis 30. Oktober 1988 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1988
Tennisturnier in Indianapolis